Соревнования по тхэквондо на летних юношеских Олимпийских играх 2018 года прошли с 7 по 11 октября в парке Polideportivo Roca в Буэнос-Айресе, столице Аргентины. Были разыграны 10 комплектов наград: у юношей и девушек в пяти различных весовых категориях. В соревновании участвовали спортсмены, рождённые в период с 1 января 2001 по 31 декабря 2002 года.

История 
Тхэквондо является постоянным видом программы, который дебютировал на I летних юношеских Олимпийских играх в Сингапуре. 

По сравнению с предыдущей юношеской Олимпиады 2014 года программа соревнований осталась прежней, розыгрыш медалей состоится в 10 весовых категориях.

Квалификация 
Каждый Национальный олимпийский комитет (НОК) может участвовать максимум в 6 дисциплинах, по 3 на каждый пол. 

На правах страны-хозяйки Игр Аргентина может заявить спортсменов в шести весовых категориях.

Общее число спортсменов, которые выступят на соревнованиях, было определено Международным олимпийским комитетом и составило 100 человек (50 девушек и 50 юношей).

Календарь

Медалисты

Юноши

Девушки

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Примечания

Ссылки 
 Официальная книга результатов* Итоги соревнований по тхэквондо
 Страница соревнований на сайте оргкомитета юношеских Олимпийских игр 2018 года

Соревнования на летних юношеских Олимпийских играх 2018
Тхэквондо на летних юношеских Олимпийских играх